Kundmannia pastinacifolia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Antonio Bertoloni, och fick sitt nu gällande namn av Robert Sweet. Kundmannia pastinacifolia ingår i släktet Kundmannia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pastinacifolia